est une expression anglaise signifiant « jamais assez ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de Melissa Etheridge sorti le  ;
 , album de Patty Smyth sorti en  ;
 , album de Jesus Jones sorti le .

Chanson 

 Never Enough, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Never Enough, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Never Enough, chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Five Finger Death Punch présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tarja présente sur l'album  sorti le  ;
 Never Enough, chanson du film The Greatest Showman interprété par Loren Allred sorti le .

Livres 

 Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success, une biographie de Donald Trump par Michael D'Antonio, publiée en 2015.

Voir aussi